Esoterismo

Ou ainda:

 Arcana, álbum de estúdio da banda Edenbridge
 Arcanos maiores e arcanos menores, cartas de tarô
 Magia arcana, em rpg